Kristian VII, , född 29 januari 1749 på Christiansborgs slott i Köpenhamn, död 13 mars 1808 i Rendsburg, var kung av Danmark-Norge samt hertig av Schleswig och Holstein från 1766 fram till sin död. 

Han tillhörde furstehuset Oldenburg och var son till Fredrik V av Danmark och Louise av Storbritannien, samt far till Fredrik VI av Danmark.

Biografi 
Kristian var son till kung Fredrik V av Danmark och Norge och hans första drottning Louise av Storbritannien. Han var den första danske prins som föddes på Christiansborgs slott, danska kungahusets nybyggda huvudresidens på ön Slotsholmen i centrala Köpenhamn. Fredrik och Louise hade redan 1745 fått en son (även kallad Kristian), men han hade dött 1747, och som konungens äldste överlevande son var Kristian kronprins från födseln. Hans mor dog 1751 när Kristian var nästan 3 år gammal. Hans far gifte om sig året därpå med Juliana Maria av Braunschweig-Wolfenbüttel.

Som ung ansågs han talangfull, men var redan tidigt i psykisk obalans och melankolisk. Den 14 januari 1766 avled kung Fredrik och kronprins Kristian blev kung Kristian VII. Senare samma år gifte sig kung Kristian och den brittiska prinsessan Caroline Mathilde. Den 1 maj 1767 firades Kristian VII:s kröning i Christiansborgs Slottskyrka. Han presenterades 1767 för den prostituerade Støvlete-Cathrine, som blev hans älskarinna. Han tvingades dock förvisa henne från Danmark redan påföljande år, och begav sig sedan ut på sin "europeiska resa" (maj 1768–februari 1769).

Från 1770 var han psykiskt sjuk (schizofreni) och regeringen sköttes 1770–1772 av hans tyske livläkare, Johann Friedrich Struensee, 1772–1784 av Ove Høegh-Guldberg och från 1784 av sonen kronprins Fredrik. Det påstods att Kristian utsattes för rena tortyrbehandlingen av Struensee; varje morgon fick han starka förslöande pulver, och han lades sedan i iskallt bad. Kristian led av förstörelsemani, och han slog sönder möbler och fönster, och slog även ibland sina hundar blodiga.

Hans älskarinna, Støvlete-Cathrine, återvände till Danmark 1792 och han återupptog då förhållandet med henne; det varade fram till hennes död 1805 och det sägs att hon var den enda kvinna han någonsin älskat. Han dog tre år senare i ett slaganfall den 13 marts 1808 i Rendsburg i hertigdömet Holstein.

Barn
Gift 1766 med sin kusin Caroline Mathilde av Storbritannien.

 Fredrik VI av Danmark (1768–1839), kung 1808–1839.
 Lovisa Augusta av Danmark (1771–1843), gift med Fredrik Kristian II av Holstein-Augustenburg (det ansågs allmänt att Struensee var hennes verklige far)

Anfäder

Kristian VII i populärkultur 

Åtskilliga böcker om och filmatiseringar av Kristian VII:s liv har producerats under åren:

Litteratur 
 1898–1900: Axel Lundegårds roman Struensee i tre band utkom 1898-1900.
 1999 : Livläkarens besök, roman av P.O. Enquist, där Kristian VII är en av huvudpersonerna.
 2015 : C'è un re pazzo in Danimarca, roman av Dario Fo

Filmer 
 1923: Die Liebe einer Königin – tysk stumfilm från 1923 i regi av Ludwig Wolff med Walter Janssen i rollen som Kristian VII.
 1935: The Dictator – brittisk historisk dramafilm från 1935 i regi av Victor Saville, med Emlyn Williams i rollen som Kristian VII.
 1957: Drottningens älskare () – västtysk historisk dramafilm från 1957 i regi av Harald Braun, med Horst Buchholz i rollen som Kristian VII. Filmen är baserad på romanen Der Favorit der Königin från 1935 av den tyska författaren Robert Neumann.
 2012: A Royal Affair (danska: En kongelig affære) – dansk Oscar-nominerad historisk dramafilm från 2012 i regi av Nikolaj Arcel med Mikkel Boe Følsgaard i rollen som kung Kristian VII. Filmen är baserad på romanen Prinsesse af blodet från 2000 av den danska författaren Bodil Steensen-Leth.

Kommentarer

Referenser

Noter

Externa länkar 

 

Danmarks regenter
Norges regenter
Huset Oldenburg
Födda 1749
Avlidna 1808
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Danska politiker under 1700-talet
Danska politiker under 1800-talet
Mottagare av Serafimerorden